Nolay ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Nolay (Côte-d’Or), Département Côte-d’Or, Frankreich 
 Nolay (Nièvre), Département Nièvre, Frankreich
 Nolay (Soria), Provinz Soria, Spanien